Газеты «Туран»:

 «Туран» — газета в Бухаре.
 «Туран» — газета в Болгарии.
 «Туран» — газета в Казахстане.
 «Туран» — газета в России.
 «Туран» — газета в Ташкенте.